В математике
 В общей топологии, см.
 Связное пространство,
 Линейно связное пространство,
 Компонента связности,
 Односвязное пространство
 Связность (дифференциальная геометрия)
 Связный граф

 Связность текста (когезия) — в лингвистике
 Связность речи — в лингвистике, педагогике
 Связность провайдеров — в системах связи
 Связность (программирование)